Ćeralije su naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Voćin, Virovitičko-podravska županija.

Stanovništvo 
Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 596 stanovnika te 114 obiteljskih kućanstava.

Izvori 

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji